Heuchelheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heuchelheim bei Frankenthal – kommun i Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Heuchelheim an der Lahn – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen,